Великово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Великово — село в Добричской области.
 Великово — село в Старозагорской области.

Россия 
 Великово — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Великово — село в Ковровском районе Владимирской области.
 Великово — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Великово — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Великово — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Великово — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Великово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Великово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.